Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego – organ rewolucji francuskiej
 KGB – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR